USS Hawaii — кораблі ВМС США.

 USS Hawaii (CB-3) — лінійний крейсер типу «Аляска». Спущений на воду у 1945 році, але до складу флоту не вводився. Розібраний у 1959 році.
 USS Hawaii (SSN-776) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2007 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни